Lygromma är ett släkte av spindlar. Lygromma ingår i familjen Prodidomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Lygromma